Niederau ist der Name folgender Orte:

 Niederau, Gemeinde im Landkreis Meißen, Sachsen
 Niederau (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Niederau (Düren), Stadtteil von Düren, Landkreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Niederau (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Niederau (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederau (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern

 Niederau (Gemeinde Enzenkirchen), Ortsteil von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Niederau (Gemeinde Niederthalheim), Katastralgemeinde von Niederthalheim, Oberösterreich
 Niederau (Gemeinde Wildschönau), Katastralgemeinde von Wildschönau, Tirol
 Nisko, Ort in Polen

Niederau bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:
 Kurt Niederau (1924–1998), Schulrektor und Genealoge
Siehe auch:
 Nidderau